

Sciences et techniques 
 Deloria est un cratère d'impact sur la surface de Vénus, ainsi nommé en hommage à l'anthropologue sioux Ella Cara Deloria.

Patronyme 
Deloria est un nom de famille amérindien, dérivé du nom d'un trappeur français, Phillippe des Lauriers. Celui-ci s'était installé et marié dans une communauté Yankton du peuple Dakota. Il est notamment porté par :
 Ella Cara Deloria (1888-1971), éducatrice, anthropologue, ethnographe, linguiste et auteur de Waterlily, traduit en français sous le titre de Nénuphar ;
 Phillip S. « Sam » Deloria (Standing Rock Sioux Tribe), ancien directeur de l'American Indian Law Center et de l'American Indian Graduate Center, Albuquerque, Nouveau-Mexique ;
 Philip Joseph Deloria, alias Tipi Sapa (Black Lodge), prêtre épiscopal et chef du groupe Yankton / Nakota de la nation Sioux, époux de la fille de l'officier américain Alfred Sully ;
 Vine Deloria, Jr. (1933-2005), auteur, théologien, historien et activiste amérindien ;
 Philip J. Deloria, auteur et historien amérindien, fils de Vine Deloria Jr ci-dessus.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme américain
Dakotas